Grande Depressão
Ou ainda:
The Great Depression (álbum de Blindside)
The Great Depression (álbum de DMX)

Desambiguação